Georg Hille ist der Name folgender Personen:

* Georg Hille (Archivar) (1841–1911), deutscher Historiker und Archivar 
 Georg Hille (Bischof) (* 1923), norwegischer lutherischer Bischof